Landesregierung und Stadtsenat Zilk bezeichnet mehrere Regierungen Wiens:
 Landesregierung und Stadtsenat Zilk I
 Landesregierung und Stadtsenat Zilk II 
 Landesregierung und Stadtsenat Zilk III